Lisp (Lier), een buurt van de Belgische stad Lier
Lisp (programmeertaal), een programmeertaal